Женский:
 Женский пол — один из двух полов у биологических видов, имеющих половое размножение и связанный с этим половой диморфизм
 Женский род — один из родов, или согласовательных классов, выделяемый во многих языках
 Женский, Иосиф Адольфович (1920—1984) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда

См. также 
 Самка (значения)